Poopó ([]) ist der Name für:
 Poopó-See – See im Andenhochland von Bolivien
 Provinz Poopó – Provinz in Bolivien
 Municipio Poopó – Municipio in Bolivien
 Kanton Poopó – Kanton im Municipio Poopó
 Poopó (Bolivien) – Kleinstadt im Andenhochland von Bolivien